Stupava (okres Uherské Hradiště), een gemeente in Tsjechië
 Stupava (okres Malacky), een gemeente in Slowakije